est la formule brute de plusieurs isomères.

Flavonoïde
 naringinine ou naraginine ou naringétol, numéro CAS 
 butine, numéro CAS